O Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15 de 2015 ou  Eurockey Cup U-15 2015 foi a 4ª edição do Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15, que se realiza todos os anos. 

Realizou-se em Vilanova i la Geltrú, Espanha, entre os dias 29 de Outubro e 31 de Outubro de 2015.

Esta edição contou com os representantes de Portugal , SL Benfica e do Sporting CP e  não existindo participação da representação Alemanha.

Participantes

Fase final

Apuramento do campeão

5º–8º Lugar

9º ao 16º lugar

13º–16º Lugar

Classificação Final

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15

Ligações externas